Комсомо́льский — посёлок городского типа в Чамзинском районе Республики Мордовия. Расположен на реке Нуя (бассейн Суры), в двух километрах от железнодорожной станции Нуя, (Рузаевка — Казань).

Образует одноимённое муниципальное образование Комсомольское городское поселение как единственный населённый пункт в его составе.

Через посёлок проходят автомагистраль Москва — Ульяновск и железнодорожная линия Казань — Саранск.

Население

История 
На основании плана восстановления и развития народного хозяйства на 1948 год, утверждённого Советом Министров СССР 2 февраля 1948 года, было решено построить новый цементный завод на территории Мордовии. В 1952 году на месте строительства был построен небольшой рабочий посёлок.

В 1950 году был построен детский сад. В 1952 году была сдана в эксплуатацию школа № 1 (сейчас МБОУ «КСОШ № 1»). В следующем году была построена первая больница.

Первыми улицами стали: Железнодорожная, Калинина, Ленинградская.

По призыву Мордовского обкома ВЛКСМ на строительство завода приехала по комсомольским путёвкам около 500 студентов-комсомольцев Мордовского пединститута. В честь работающих на стройке комсомольцев посёлок получил своё название.

В 1955 году указом ПВС РСФСР населённый пункт Заводской отнесен к категории рабочих поселков с присвоением наименования Комсомольский.

Инфраструктура 
На территории посёлка располагаются следующие предприятия: ОАО «Мордовцемент», ОАО «Лато», ООО «Магма»; — общеобразовательные учреждения: Алексеевский индустриальный техникум, КСОШ № 1, КСОШ № 2, КСОШ № 3.

Улицы и микрорайоны 
В состав территории п. Комсомольский входят:
 1-й микрорайон
 2-й микрорайон
 ул. Вокзальная
 ул. Временная
 ул. Гражданская
 ул. Заводская
 Центральная Зелёная улица
 Зелёная 1-я улица
 Зелёная 2-я улица
 Зелёная 3-я улица
 Зелёная 4-я улица
 ул. Калинина
 ул. Коммунистическая
 ул. Комсомольская
 ул. Ленина
 ул. Луговая
 ул. Молодёжная
 Набережная 1-я улица
 Набережная 2-я улица
 ул. Октябрьская
 ул. Парковая
 ул. Первомайская
 ул. Пионерская
 ул. Полевая
 ул. Рабочая
 ул. Республиканская
 ул. Садовая
 ул. Саранская
 ул. Спортивная
 ул. Строительная
 ул. Суродеева
 ул. Татьяны Бибиной
 ул. Театральная
 ул. Цветочная
 ул. Степана Эрьзи

Примечания

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Мордовии
Населённые пункты Чамзинского района
Муниципальные образования Чамзинского района
Городские поселения Мордовии